

Personnalités 

 Homer Simpson, personnage de la série télévisée américaine Les Simpson
 Winslow Homer (1836-1910), peintre américain

Localités 
en Croatie
Homer, une localité située dans la municipalité de Lokve, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
aux États-Unis
Homer, Alaska :
Homer, Géorgie :
 Homer Illinois ;
 Homer, Louisiane
Homer, Michigan :
Homer, Nebraska :
Homer, village, New York ;
Homer, ville, New York ;
Homer, Texas ;
Homer City, Pennsylvanie ;
Homer Township, Michigan ;

au Royaume-Uni
Homer, Shropshire.